Стройтехника — строительная техника.

 ЗАО «Стройтехника» — производственное объединение с центральным офисом в Москве.
 ООО «Завод Стройтехника» — машиностроительное предприятие в Златоусте.
 ОАО «Ярославский завод «Стройтехника»» — машиностроительное предприятие в Ярославле.